Bria Tharen, personaje creado y desarrollado en la saga de libros de Star Wars llamada "Trilogía de Han Solo" de la autora A. C. Crispin.

Alta, atractiva y pelirroja corelliana de noble familia que cayó presa de una secta de esclavistas controlada por los Hutts en el sistema de Ylesia. Esta secta, captaba nuevos miembros empleando una poderosa droga natural generada por una raza llamada T'landa Tils, que causaba una gran adicción y les impedía rebelarse, la cual les era suministrada en una ceremonia llamada "La Exultación". Una vez captados, los miembros de la secta eran convertidos en esclavos, que creyéndose "peregrinos" de una maravillosa religión, trabajaban duramente esperando recibir tan solo, su dosis diaria de Exultación.

Rescatada por Han Solo de su cautiverio, acabó convirtiéndose en su primer gran amor, sin embargo, la adicción de Bria a "La Exultación" y su búsqueda por combatir la mentira Ylesiana, tras aceptar haber sido engañada y utilizada, acabó chocando con los sueños de Han Solo de convertirse en miembro de la armada imperial y sus caminos acabaron separándose.

Firme combatiente contra el Emperador y la esclavitud, ayudó a formar la Alianza Rebelde, para la cual realizó numerosas misiones. Finalmente fue la encargada de liderar "El Escuadrón de la Mano Roja", un grupo rebelde de asalto y espionaje, cuya última misión fue robar y transmitir los planos robados de la Estrella de la Muerte original a la nave de la Princesa Leia.

Bria Tharen se suicidó tras la transmisión de dichos planos, para evitar su captura poco tiempo antes de que Han y Chewbacca conocieran a Obi Wan Kenobi en la cantina de Moss Eisley.

Personajes femeninos en Star Wars

en:List of Star Wars characters#T